Roland Sterner kan syfta på:

* Roland Sterner (född 1943), svensk filmfotograf
 Roland Sterner (född 1946), svensk flygofficer